Jocasta Nu fue una Maestra Jedi humana que sirvió como jefa de los bibliotecarios de los Archivos Jedi durante las Guerras Clon. En su papel, Nu ayudó a otros Jedi a encontrar la información que necesitaban de los Archivos Jedi, y controló el acceso a la restringida Bóveda de Holocrones. 

Algún tiempo antes de la Invasión de Naboo, Nu formó parte del Consejo Jedi. 

Poco antes de la guerra, ayudó a Obi-Wan Kenobi en su intento de localizar el planeta Kamino en los Archivos. Tras no encontrar ninguna información, y tras la insistencia de Nu en que si algo no aparecía en los Archivos Jedi no existía, se descubrió que los datos del planeta habían sido borrados. 

Durante la guerra, Nu fue atacada por la cazarrecompensas Cato Parasitti, quien estaba ayudando a Cad Bane a robar un holocrón de la Bóveda de los Holocrones. Luego asistió a Ahsoka Tano en la búsqueda del ladrón que había robado su sable de luz.

Referencias 
 

Personajes Jedi de Star Wars
sv:Lista över jediriddare#Jocasta Nu